

Persone
 Alessandro Rossetto (1963) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Carla Rossetto (1984) – pallavolista italiana
 Héctor Rossetto (1922-2009) – scacchista argentino
 Luigi Rossetto (1912–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Matheus Rossetto (1996) – calciatore brasiliano
 Stéphane Rossetto (1987) – ciclista su strada francese

Altro 
 Rossetto – cosmetico
 Rossetto – pesce osseo marino della famiglia Gobiidae
 Rossetto – genere di acari (Trombicula)
 Rossetto – singolo di Random del 2019
 Rossetto (Intro) – singolo di Rkomi del 2017

Altri progetti